In het seizoen 2022/2023 komt RWDM uit in de Belgische Challenger Pro League. In dit seizoen zal RWDM ook weer uitkomen in de Croky Cup.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Challenger Pro League

Challenger Pro League Promotiegroep

Croky Cup

Statistieken

Tussenstand in Belgische Challenger Pro League

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Sport in Sint-Jans-Molenbeek
Belgische voetbalclub 2022/23